Die Bezeichnung Warmgemäßigte Zone bezieht sich immer auf eine bestimmte Klimazone zwischen der polaren und der tropischen Zone. Die Zuordnung ist jedoch je nach Autor uneinheitlich. Synonyme sind demnach:

 Subtropen (komplette Zone)
 Mittelmeerklima (Teil der Subtropen)
 Kühlgemäßigtes Klima (Teil der Gemäßigten Klimazone)